Soka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Soka (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,73), Jawa Tengah, 
 Desa Soka (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 109,91), Jawa Tengah,

Japan 

 Sōka, Saitama, stad i Saitama prefektur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar